Айрън може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Айрън (окръг, Мисури)
 Айрън (окръг, Мичиган)
 Айрън (окръг, Уисконсин)
 Айрън (окръг, Юта)